Antelope kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Antelope (Montana)
Antelope (Oregon)
Antelope (South Dakota)

Antelope is ook het Engelse woord voor antilopen.

Zie ook
 Antelope, trein in de Verenigde Staten
Antelope Canyon, twee canyons in de Amerikaanse staat Arizona
Antelope County, een county in de Amerikaanse staat Nebraska